Wittmoor steht für:
 KZ Wittmoor, ein KZ im Naturschutzgebiet Wittmoor
 Naturschutzgebiet Wittmoor, ein Naturschutzgebiet im Norden Hamburgs bzw. in Schleswig-Holstein
 Wittmoor (Karstädt), ein Gemeindeteil der Gemeinde Karstädt (Prignitz) im Landkreis Prignitz, Brandenburg

Siehe auch:
 NDR-Mess- und Empfangsstation Wittsmoor